Beleg van Akko (1104), kruisvaartcampagne tegen de Seljoek-Turken
 Beleg van Akko (1189-1191), tijdens de Derde Kruistocht
 Beleg van Akko (1291), val van het laatste kruisvaardersbolwerk
 Beleg van Akko (1799), tijdens Napoleons veldtocht naar Egypte